Mpanda (Burundi)
 Mpanda (Tanzania), stad in Tanzania
 Mpanda (district), district in Tanzania
 Bisdom Mpanda, bisdom in Tanzania